Ressen può riferirsi a:
 Ressen – frazione del comune tedesco di Neu-Seeland
 Ressen – frazione del comune tedesco di Schwielochsee
 Rutger Ressen – grecista ed editore fiammingo